Пливачке трке у дисциплини 100 метара делфин за жене на Летњим олимпијским играма 2016. одржане су првог и другог дана пливачких такмичења, 6. и 7. августа у Олимпијском базену у Рио де Жанеиру. 

Учестовале су укупно 44 такмичарке из 36 земаља, а само такмичење се одвијало у три дела. Квалификације су одржане у подневном делу програма 6. августа, полуфинала у вечерњем термину истог дана када и квалификације, док је финале одржано дан касније. 

Златну медаљу освојила је репрезентативка Шведске Сара Шестрем која је убедљиво славила у све три трке, док је финалну трку испливала у времену новог светског рекорда који сада износи 55.48 секунди. Сребро је припало репрезентативки Канаде Пени Олексијак која је испливала резултат 56.46 секунди, што је и нови национални рекорд те земље, али и светски рекорд у конкуренцији јуниора. Бронзану медаљу освојила Американка Дејна Волмер која је у финалу испливала резултат од 56.63 секунди. 

Кинеска пливачица Чен Синји накнадно је дисквалификована, а сви њени резултати поништени.

Освајачи медаља

Рекорди 
Уочи почетка трка у овој дисциплини важили су следећи светски и олимпијски рекорди:

Током такмичења постигнути су следећи рекорди:

Квалификације 
Квалификационе трке у којима је учестовало 45 такмичарки пливане су у подневном делу програма првог дана пливачких такмичења. Пливано је укупно 6 квалификационих трка, а пласман у полуфинала остварило је 16 такмичарки са најбољим временима квалификација.

Полуфинале 
Полуфинала су пливана у вечерњем делу програма првог дана олимпијског турнира. 

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2016.

Референце

Спољашње везе 

Пливање на Летњим олимпијским играма 2016.